Ulrich Noack ist der Name folgender Personen:

* Ulrich Noack (Historiker) (1899–1974), deutscher Historiker 
 Ulrich Noack (Eishockeyspieler) (* 1942), deutscher Eishockeyspieler 
 Ulrich Noack (Rechtswissenschaftler) (* 1956), deutscher Rechtswissenschaftler